Макаров, Андрей Юрьевич (профессор) (1931—2016) — заслуженный врач России, учёный;
 Макаров, Андрей Юрьевич (тяжелоатлет) (1972 года рождения) — казахстанский тяжелоатлет.